Ча́йбуха — эвенский топоним, распространённый в Магаданской области России, происходит от чайчибал — так обычно называли эвены коряков-чавчувенов.

 Большая Чайбуха — река.
 Малая Чайбуха — упразднённый посёлок в Северо-Эвенском районе.
 Малая Чайбуха — река.
 «село Чайбуха» — упразднённое сельское поселение в Северо-Эвенском районе.
 Чайбуха — посёлок в Северо-Эвенском районе.
 Чайбуха — мыс на севере Охотского моря.
 Чайбуха — закрытый аэропорт в посёлке Малая Чайбуха.

Примечания